Cipatat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipatat, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cipatat, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar